Касл-Рок - вигадане містечко у романах Стівена Кінга.
 Касл-Рок - американський телесеріал.

Касл-Рок — місто, штат Колорадо
 Касл-Рок — місто, штат Вашингтон
 Касл-Рок — місто, штат Вісконсин